San Hilario puede referirse a:

 San Hilario (¿?-468), papa de la Iglesia Católica entre 461 y 468.
 San Hilario de Poitiers (315-367), obispo y escritor francés.
San Hilario de Tolosa (s. IV), obispo de Toulouse
 San Hilario de Arlés (401/403-449), monje y arzobispo de Arlés.
 San Hilario, localidad de la Argentina.
 San Hilario Sacalm, municipio y localidad de España.
 Iglesia de San Hilario en Friburgo de Brisgovia.